Aoki kan som auktorsförkortning betyda:

 Noriko Aoki
 Shigeyuki Aoki
 F. Aoki

Robotskapade auktorsförkortningar